Karl Eduard von Holtei –  niemiecki poeta romantyczny
 Louise von Holtei – austriacka aktorka